Бюсси́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Центр. Департамент — Шер. Входит в состав кантона Дён-сюр-Орон. Округ коммуны — Сент-Аман-Монтрон.

Код INSEE коммуны — 18040.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 220 км к югу от Парижа, в 125 км юго-восточнее Орлеана, в 27 км к юго-востоку от Буржа.

На севере коммуны протекает река .

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 367 человек.

Экономика 

В 2007 году среди 234 человек в трудоспособном возрасте (15-64 лет) 176 были экономически активными, 58 — неактивными (показатель активности — 75,2 %, в 1999 году было 70,9 %). Из 176 активных работали 163 человека (89 мужчин и 74 женщины), безработных было 13 (4 человека и 9 женщин). Среди 58 неактивных 16 человек были учениками или студентами, 21 — пенсионерами, 21 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь святых Петра и Павла (XII век)
 Руины замка (XII век)
 Феодальный мотт
 Следы римской дороги и акведука

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Шер